Hypenodes är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Doubleday 1850. Hypenodes ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nattflyn
Hypenodes